Příjmení Jašek, přechýleně Jašková,  nese více různých osobností:

 Jaroslav Jašek (1946–2010) – československý reprezentant v orientačním běhu
 Lukáš Jašek (* 1997) – český hokejista
 Michaela Jašková (* 1993) – francouzská hráčka vodního póla
 Petr Jašek (* 1963) – český humanitární pracovník, dokumentarista a spolupracovník české pobočky organizace Hlas mučedníků

Česká příjmení